São Martinho Kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 São Martinho (kommun i Brasilien, Santa Catarina), 
 São Martinho (kommun i Brasilien, Rio Grande do Sul),

Portugal 

 Vila Frescainha (ort), Braga, Barcelos, 
 São Martinho (freguesia i Portugal, Guarda), Seia, 
 São Martinho (freguesia i Portugal, Setúbal), Alcácer do Sal, 
 São Martinho (freguesia i Portugal, Madeira), Funchal, 
São Martinho das Amoreiras – en församling i kommunen Odemira
São Martinho do Porto – en församling i kommunen Alcobaça 
São Martinho (Alcácer do Sal) – en församling i kommunen Alcácer do Sal 
São Martinho (Covilhã) – en församling i kommunen Covilhã
São Martinho (Seia) – en församling i kommunen Seia
São Martinho (Sintra) – en församling i kommunen Sintra
São Martinho (Funchal) –en församling i kommunen Funchal, Madeira

Se även
 Sankt Martin (olika betydelser)
 Saint Martin (olika betydelser)
 St. Martin's
 San Martín

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar